Илья́ Казако́в:
 Казаков, Илья Аркадьевич (род. 1972) — футбольный комментатор, журналист, пресс-атташе сборной России по футболу.
 Казаков, Илья Сергеевич (род. 1978) — российский футболист.